Isabel I de Castella, dita «la Catòlica» (1451-1504), Reina de Castella i de Lleó (1474-1504), reina consort de Sicília (1469-1504) i d'Aragó (1479-1504) 
 Isabel I Tudor (1533-1603), reina d'Anglaterra i d'Irlanda (1558 -1603)
 Isabel I de Lorena (1400 - Angers, 1453), duquessa de Lorena (1431-53), comtessa consort de Provença (1434-53) i reina consort de Nàpols (1435-53).
 Isabel I de Jerusalem
 Isabel I d'Acaia (1260 /1263 - 1312), filla de Guillem II d'Acaia, Príncep d'Acaia, i de la seva segona muller Anna Comnè